Stati Uniti d'America
Makanda – villaggio della Contea di Jackson, Illinois

 Tanzania
Makanda – circoscrizione della regione di Dodoma 
Makanda – circoscrizione della regione di Singida